Восьмая орбитальная солнечная обсерватория Orbital Solar Observatory-8 — проект НАСА по исследования излучения Солнца в различных участках электромагнитного спектра. Параллельно с изучением солнечного излучения на инструментах обсерватории ряд проводились исследования рентгеновского и гамма-излучения космических источников. 
Время работы обсерватории на орбите — 21 июня 1975 — 1 октября 1978 гг. 
Обсерватория работала на орбите параллельно с другими рентгеновскими обсерваториями — Ariel V, HEAO-1, SAS-3, а также с рентгеновскими инструментами советской орбитальной станции Салют-4.

Космический аппарат состоял из вращающейся части («колеса») и не вращающейся части («паруса»). Среди научной аппаратуры обсерватории четыре инструмента были установлены на вращающейся платформе и были предназначены для исследования излучения космических источников (не Солнца). Наблюдения этих инструментов всегда проводились в направлении, перпендикулярном направлению Солнце-Земля.

Основные результаты 
 Измерения эмиссионной линии высокоионизованного железа в скоплениях галактик 
 Спектры и поля скоростей в короне и хромосфере Солнца 
 Измерение поляризации рентгеновского излучения Крабовидной
туманности

См. также 
 Список космических аппаратов с рентгеновскими и гамма-детекторами на борту

Ссылки 
 Обсерватория OSO-8 на сайте NASA 

Искусственные спутники Земли (США)
Рентгеновские телескопы
Научно-исследовательские спутники
УФ телескопы
Гамма-астрономия